Fung ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Fung (* 1970), amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Fiona Fung (* 1983), chinesische Sängerin
 Inez Fung (* 1949), US-amerikanische Geowissenschaftlerin
 Fung Kwok Wai (* 1977), hongkong-chinesischer Snookerspieler
 Lori Fung (* 1963), kanadische Turnerin
 Mary Fung-A-Fat (* 1994), guyanische Squashspielerin
 Raymond Fung, US-amerikanischer Snookerspieler
 Stanley Fung (* 1943), chinesischer Schauspieler und Regisseur
 Stacey Fung (* 1997), kanadische Tennisspielerin
 Victor Fung (* 1946), chinesischer Unternehmer
 William Fung, chinesischer Unternehmer
 Willie Fung (1896–1945), chinesisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Yuan-Cheng Fung (1919–2019), chinesisch-US-amerikanischer Ingenieur